Een voogd (vrouwelijk: voogdes) is iemand die optreedt in een gezagsrelatie, en dus iemand of iets "onder voogdij" heeft. 
Het kan gaan om:
 Voogd (familierecht), iemand die het ouderlijk gezag vervangt
 Voogd (feodalisme), die een heerlijkheid bestuurt namens een abdij. Deze heerlijkheid heet dan een voogdij. Deze voogd wordt ook wel momber genoemd.
 Landvoogd, die namens een vorst een (gedeelte) van een land onder zijn gezag heeft
 Kerkvoogd, beheerder van de bezittingen van een protestantse gemeente
 Voogdijminister, die een gedeelte van zijn verantwoordelijkheid overdraagt aan een organisatie, maar er wel de voogdij over behoudt